Muros (Włochy), miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Sassari.
 Muros (Hiszpania), gmina w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, w Galicji.
 Muros de Nalón, gmina w Hiszpanii, w prowincji Asturia, w Asturii.